Ashok Kumar (acteur) (1911-2001), Indiaas acteur
 Ashok Kumar (1950) (1950), Indiaas hockeyer
 Ashok Kumar (worstelaar) (1959), Indiaas worstelaar
 Ashok Kumar (1966) (1966), Indiaas hockeyer
 Ashok Kumar (golfer) (1983), Indiaas golfer